BAFTA kan syfta på:
 BAFTA – en brittisk organisation som är värd för årligen återkommande prisgalor för film, tv, barnfilm och barnprogram, och interaktiv media som datorspel, se British Academy of Film and Television Arts
 BAFTA – ett tidigare europeiskt frihandelsområde, se Baltiska frihandelsområdet